Příjmení Cartwright nese více osobností:

 Edmund Cartwright (1743–1823) – anglický duchovní a vynálezce textilních strojů
 Mary Cartwrightová (1900–1998) – britská matematička
 Nancy Cartwrightová (* 1957) – americká dabérka
 Samuel A. Cartwright (1793–1863) – americký lékař a spisovatel
 Veronica Cartwright (* 1949) – britská herečka